Martilly est le nom de différentes localités :  

En Belgique :
 Martilly, village faisant partie de la commune d'Herbeumont en province de Luxembourg.
En France :  
 Martilly, ancienne commune de l'Allier, réunie à Bayet en 1807.
 Martilly, village de Saint-Martin-de-Tallevende, commune associée à Vire (Calvados).

Homonymie de localités